Griffin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Griffin Township (Conway County, Arkansas)
 Griffin Township (Pope County, Arkansas)
 Griffin Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Griffins Township